Ка́сія, Ка́ссія — власна і загальна назва.

Топоніми

Касія (Португалія) — парафія.

Інше 
 Касія — рослина.